Kaplica św. Antoniego – kaplica, która niegdyś znajdowała się we Wrzosach, późniejszej dzielnicy Torunia, przy ul. św. Antoniego 4, w sąsiedztwie dawnego Teatru Lalek „Zaczarowany Świat” oraz Studium Wychowania Przedszkolnego, obecnie Zespół Szkół Muzycznych. Wyburzona w połowie lat 90. XX wieku.

Historia 
Kaplicę wybudowano w 1938 roku, a w lipcu 1939 roku ją konsekrowano. Jej budowa w tym miejscu jest ściśle związana z erygowaniem we wsi Wrzosy (obecnie dzielnica Torunia) 1 kwietnia 1937 roku parafii św. Antoniego. Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1942 roku, parafię zlikwidowano, a kaplicę przekształcono w kościół filialny parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. W styczniu 1945 roku, podczas zaciętych walk pomiędzy wojskami niemieckimi a Armią Czerwoną (jedne z intensywniejszych działań wojennych podczas wyzwalania Torunia), kaplica została częściowo zniszczona. Krótko po II wojnie światowej ją odbudowano. W 1946 roku reaktywowano parafię, a kaplicę podniesiono ponownie do rangi kościoła parafialnego. Po 1951 roku, kiedy Wrzosy przyłączono do Torunia, kaplica okazała się zbyt mała wobec dynamicznie rozrastającej się tej części miasta. Wówczas władze kościelne podjęły decyzję o budowie tu nowego kościoła parafialnego. Praca te ruszyły w 1988 roku, a budowę zakończono w 2004 roku. Starą kaplicę wyburzono w trakcie budowy nowego kościoła w połowie lat 90. XX wieku.

Architektura 
Kaplica jednonawowa, murowana, otynkowana, była określana jako bezstylowa, mimo iż można było dopatrzeć się nawiązania do modernizmu.

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy 

Zniszczone kościoły w Toruniu
Świątynie pod wezwaniem św. Antoniego
Kaplice w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Toruń